Az Amerikai Egyesült Államokban három Hall megye található:

 Hall megye (Georgia)
 Hall megye (Nebraska)
 Hall megye (Texas)